Восто́чная А́ттика () — одна из периферийных единиц Греции. Является региональным органом местного самоуправления и частью административного деления. По программе «Калликратис» с 2011 года входит в периферию Аттика. Включает в себя бывшую номархию Восточная Аттика. Площадь — 1512,993 км². Население —  жителей по переписи 2011 года. Плотность — 332,02 жителей на квадратный километр. Административный центр — община Палини, восточный пригород Афин. Антиперифериарх — Петрос Филипу ().

Административное деление 
Периферийная единица Восточная Аттика включает в себя 13 общин:

Номархия Восточная Аттика 
Номархия Восточная Аттика () подразделялась на 20 общин (димов) и 26 сообществ. Общины и сообщества Восточной Аттики объединялись в три провинции: Северо-Восточная Аттика (), Месогея ( «средняя земля») и Лавреотики (). Деление нома на провинции было упразднено в 2006 году. По программе «Калликратис» 31 декабря 2010 года административное деление Греции на номы было упразднено.

Население

Примечания